Vee-Jay Records — звукозаписывающий лейбл США. Основан в 1953 году, специализируется на блюзе, джазе, ритм-н-блюзе и рок-н-ролле. Им владели и управляли афроамериканцы.

Примечания

См. также 
 Official site
 The Vee-Jay Story — Both Sides Now website

Джаз-лейблы
Блюз-лейблы
Рок-лейблы

Лейблы звукозаписи США
Record labels established in 1953
Record labels disestablished in 1966
Record labels established in 1982
Record labels disestablished in 1986
Record labels established in 1998
Re-established companies
History of Gary, Indiana